Жозиа́н Баласко́ (, настоящее имя , 15 апреля 1950, Париж) — французская актриса театра и кино франко-хорватского происхождения, кинорежиссёр и сценарист. Член театральной труппы «Le Splendid». Получила известность благодаря своим комедийным ролям.

Биография 
Училась на курсах Тани Балашовой. Вошла в труппу парижского театра-кафе Le Splendid . 

Жозиан Баласко — мать актрисы Марилу Берри от Филиппа Берри.

С 2003 г. замужем за актёром Жоржем Агиларом.

Фильмография

Режиссёр 
 1985 — Проблемы / Sac de nœuds
 1987 — Легавые / Мусора / Les Keufs
 1991 — Моя жизнь — ад / Ma vie est un enfer
 1996 — Проклятый газон / Gazon maudit
 1998 — Крик любви / Un grand cri d’amour
 2004 — Бывшая подруга жизни / L’Ex-femme de ma vie
 2008 — Клиентка французского жиголо / Cliente
 2013 — Ненетт / Demi-sœur

Актриса 

 1973 — Агрессия / L’Agression
 1973 — Год 01 L’An 01
 1976 — Жилец / Le locataire — работник офиса
 1977 — Чудовище / L’Animal — девушка в супермаркете
 1977 — Неженки / Маленькие ласки / Les Petits Câlins — Корин
 1977 — Мы все попадём в рай / Nous irons tous au paradis — Джози, девушка Люсьена
 1977 — Скажите ей, что я её люблю / Dites-lui que je l’aime — Надин
 1978 — Божья коровка в Монте-Карло / Херби в Монте-Карло / La Coccinelle à Monte-Carlo
 1978 — / Si vous n’aimez pas ça, n’en dégoûtez pas les autres
 1978 — (Как) черепаха на спине / La tortue sur le dos
 1978 — Полина и компьютер / Pauline et l’ordinateur
 1978 — Загорелые / Les bronzes — Натали Морин
 1978 — Les 400 Coups de Virginie
 1979 — У героев не мёрзнут уши / Les Héros n’ont pas froid aux oreilles
 1979 — Загорелые на лыжах / Les bronzes font du ski — Натали Морин
 1980 — Клара и шикарные типы / Clara et les chics types — Луиза
 1981 — Мужчины предпочитают толстушек / Les Hommes preferent les grosses
 1981 — Школьный учитель / Наставник / Le Maître d'école
 1981 — Отель «Америка» / Hôtel des Amériques — Колетт
 1982 — Дед мороз — Полный отстой / Дед Мороз — отморозок / Новый Год по — французски / Le Père Noël est une ordure
 1983 — Месть пернатого змея
 1983 — Папаша сопротивляется / Papy fait de la résistance
 1983 — Верх благополучия / Signes extérieurs de richesse — Беатрис Фламанд
 1984 — Придурок / P’tit con — Роланда
 1984 — Свита / La Smala
 1984 — Месть пернатого змея / Le Vengeance du serpent à plumes
 1985 — Проблемы / Sac de nœuds
 1985 — Сцены из жизни / Tranches de vie — парижанка
 1986 — Ночь наслаждения / Хмельная ночь / Nuit d’ivresse
 1986 — Братья Петард / Братья Косяк / Les Frères Pétard
 1987 — Легавые / Мусора / Les Keufs — инспектор Мулинес
 1988 — Без страха и упрёка / Sans peur et sans reproche
 1988 — Ночь в Национальной Ассамблее / Une nuit à l’Assemblée nationale
 1989 — Слишком красива для тебя / Trop belle pour toi — Колетт
 1991 — Профессиональные тайны доктора Апфельглукк / Les secrets professionnels du Dr Apfelgluck
 1991 — Моя жизнь — ад / Ma vie est un enfer
 1993 — Тень сомнения / L’Ombre du doute
 1993 — Не всем повезло с родителями-коммунистами / Tout le monde n’a pas eu la chance d’avoir des parents communistes
 1994 — Коварство славы / Большая усталость / Grosse Fatigue
 1996 — Проклятый газон / Gazon maudit
 1997 — Дидье / Didier
 1997 — Арлетт / Arlette — Арлетт
 1998 — Крик любви / Un grand cri d’amour — Жижи Ортега
 1999 — Сын француза / Le Fils du Français
 2000 — Распутник / Le libertin
 2000 — Актёры / Les Acteurs
 2000 — Побег из курятника / Chicken Run — озвучка
 2001 — Преступление в раю / Un crime au paradis
 2001 — Распутницы / Absolument fabuleux — Эдди Муссон
 2002 — Большая гонка / Le raid — мадам Джо
 2003 — Эта женщина / Cette Femme-là
 2004 — Мадам Эдуар / Madame Édouard
 2004 — Бывшая подруга жизни / L’Ex-femme de ma vie
 2005 — Наша безумная жизнь / La vie est à nous !
 2006 — Весёлые и загорелые / Les Bronzes 3: amis pour la vie — Натали Морин
 2007 — Красный отель / L’Auberge rouge — Роуз Мартин
 2007 — Ключ / La clef
 2008 — Высокий музей, низкий музей / Musée haut, musée bas
 2008 — Клиентка французского жиголо / Cliente
 2009 — Однажды в Версале / Bancs publics (Versailles rive droite) — Соланж Ренивей
 2009 — Элегантность ёжика / Le Hérisson — консьержка Рене Мишель
 2009 — Ruby Blue
 2009 — Neuilly sa mère !
 2010 — Holiday
 2011 — Славный городок / Beur sur la ville — Мейми Нова
 2011 — Секса много не бывает / Un heureux événement — Клер
 2013 — Ненетт / Demi-soeur — Ненетт
 2019 — Всё включено / All inclusive — Лулу

Награды и номинации 
 1990 — номинация на «Сезар» за лучшую женскую роль в фильме «Слишком красива для тебя»
 1994 — номинация на «Сезар» за лучшую женскую роль в фильме «Не всем повезло с родителями-коммунистами»
 1996 — номинация на «Сезар» за лучший фильм и «Сезар» за лучшую режиссуру фильма «Проклятый газон»
 1996 — Премия «Сезар» за лучший оригинальный или адаптированный сценарий фильма «Проклятый газон»
 2000 — Почётный «Сезар»
 2004 — номинация на «Сезар» за лучшую женскую роль в фильме «Эта женщина»

Ссылки 
 Интервью с Жозина Баласко в рамках программы «Сегодня утром на НТВ». Интервью берет Александра Глотова
 

Кинорежиссёры Франции
Сценаристы Франции
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Лауреаты премии «Сезар» за лучший оригинальный или адаптированный сценарий
Лауреаты почётной премии «Сезар»